Pru kan syfta på:

Geografi

Ghana 

 Pru (vattendrag), 
 Pru (distrikt), Brong-Ahaforegionen, 

Robotskapade Ghanaförgreningar